Okręty US Navy o nazwie USS  "Vedette":
 Pierwszy  był jachtem. Wszedł do służby jako okręt patrolowy. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi  był okrętem nabytym w 1917 lub 1918 i pełniącym rolę patrolową do grudnia 1918.

Vedette